Huegelia lantana är en flockblommig växtart som beskrevs av John Lindley. Huegelia lantana ingår i släktet Huegelia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
lantana